Pod nazwą pielęgniczka boliwijska wymieniane są 2 różne gatunki ryb:
 Mikrogeophagus altispinosus
 Apistogramma staecki

Przypisy